Флаг Бакали́нского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Флаг утверждён 17 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3199.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Бакалинского района в зелёном и жёлтом цветах».

Обоснование символики 
На флаге, разработанным на основе герба, нашли отражение исторические, социально-экономические и иные особенности района. Главное богатство района — земля. Согласно летописи в далёком XVII веке она принадлежала башкирам Киргизской, Булярской и других волостей. В результате их активного освоения появляется Бакалинская крепость, положившая впоследствии начало современному Бакалинскому району.

Главной фигурой флага является композиция из трёх золотых колосьев в золотой подставке, которая означает, что основной деятельностью в районе является производство сельскохозяйственной продукции, занятие земледелием. Вся композиция указывает, что в районе проживает многонациональный, трудолюбивый народ, объединённый созидательным трудом.

Золотой цвет — это символ справедливости, милосердия, смирения, а также богатства, знатности и самостоятельности. Рельеф местности в районе увалисто-холмистый, покрытый берёзовыми, хвойными, дубовыми лесами, занимающими одну треть его территории. Две большие реки Сюнь и Ик, около 100 родников, 18 рукотворных прудов являются несомненным украшением и достоянием бакалинцев.

Ресурсы недр представлены месторождениями нефти, гравийно-песчаной смеси, глины, известкового камня. Поэтому цветом поля флага выбран зелёный цвет, символизирующий изобилие, плодородие, радость, свободу, покой и мир.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением пшеничного колоса